Барвил може да се односи на:

 Барвил (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Барвил (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Барвил (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Барвил ан Гатине, насељено место у Француској, у департману Лоаре